El Grup G de la Copa del Món de Futbol de 2014 agrupà les següents seleccions: , ,  i .
La competició es va disputar entre el 16 de juny i el 26 de juny de 2014.

Enfrontaments anteriors en Copa del Món 
 Alemanya - Portugal:
 2006, Partit pel tercer lloc: Alemanya 3–1 Portugal

 Ghana - Estats Units:
 2006, Fase de grups: Ghana 2–1 Estats Units
 2010, Vuitens de final: Ghana 2–1 Estats Units

 Alemanya - Ghana:
 2010, Fase de grups: Alemanya 1–0 Ghana

 Estats Units - Portugal:
 2002, Fase de grups: Estats Units 3–2 Portugal

 Estats Units - Alemanya:
 1998, Fase de grups: Estats Units 0–2 Alemanya
 2002, Quarts de final: Estats Units 0–1 Alemanya

 Portugal - Ghana: Cap partit

Classificació final

Partits

Alemanya - Portugal

Ghana - Estats Units

Alemanya - Ghana

Estats Units - Portugal

Estats Units - Alemanya

Portugal - Ghana

Notes i referències 

Copa del Món de Futbol de 2014